Volodímir-Volinski () es un raión o distrito de Ucrania en el óblast de Volinia. 

Comprende una superficie de 1038 km².

Su centro administrativo es la ciudad de importancia regional de Volodímir, que no pertenece al raión y está directamente subordinada a la óblast. Dentro del raión, la localidad más importante es la ciudad de importancia distrital de Ustyluh.

Subdivisiones 
Hasta la década de 2010 comprendía la ciudad de Ustyluh y 20 consejos rurales. Tras la reforma territorial de los años 2010, el raión se ha adaptado completamente al nuevo régimen local: sus 78 localidades se han agrupado en cinco nuevas "comunidades territoriales unificadas" (hromada), de las cuales una tiene su capital en Ustyluh y las otras cuatro en los pueblos de Vínytsia (Lókachi), Zarítstsia, Zymne y Ovadne.

Demografía 
Según estimación 2010 contaba con una población total de 25895 habitantes.

Otros datos 
El código KOATUU es 720500000. El código postal 44710 y el prefijo telefónico +380 3342.

Referencias 

 Oficina de estadísticas de Ucrania. (en ucraniano)

Raiones del óblast de Volinia